Фаморка ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 9,72 км². Население — 38 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Famorca
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante

Муниципалитеты Аликанте